Michel Grandjean ist der Name folgender Personen:

* Michel Grandjean (Eiskunstläufer) (1931–2010), Schweizer Eiskunstläufer
 Michel Grandjean (Theologe) (* 1957), Schweizer Theologe